Plaats in Indonesië
 Sijeruk (Banjarmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Sijeruk (Kota Kendal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sijeruk (Sragi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java